Patrick Kennedy peut désigner :
 Patrick Kennedy (1823-1858), fermier irlandais et bisaïeul de John Fitzgerald Kennedy ;
 Patrick Bouvier Kennedy (1963-1963), le plus jeune enfant du président américain John Fitzgerald Kennedy ;
 Patrick Kennedy (1977-), un acteur britannique.